2 miejscowości w Polsce:
 Trzebiele − osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard 
 Trzebiele − wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór